Tortum (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Tortum (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tortum